

Населені пункти та їхні частини
 Сендзиці — село в гміні Завоня Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Сендзиці — село в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Сендзиці — село в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сендзиці — частина села Сломкув-Сухи в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки